Beechmont ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Beechmont (Muhlenberg County, Kentucky)
 Beechmont (Jefferson County, Kentucky)
 Beechmont (New York)
 Beechmont (Pennsylvania)
 Beechmont (Virginia)
 Beechmont Woods, New York

in Kanada:
 Beechmont (Nova Scotia)

in Australien:
 Beechmont (Queensland)

Siehe auch:
 Beachmont